Алаша́нь может означать:

 Алашань — горы.
 Алашань — пустыня.
 Алашань — аймак во Внутренней Монголии.
 Алашань-Цзоци — хошун, расположенный в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия КНР.
 Алашань-Юци — хошун, расположенный в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия КНР.